

Geografia
Lauderdale – città statunitense in Minnesota
Lauderdale – comunità non incorporata statunitense in Mississippi
Lauderdale – località australiana situata in Tasmania
Fort Lauderdale – città statunitense in Florida
Contea di Lauderdale – contea dell'Alabama
Contea di Lauderdale – contea del Mississippi
Contea di Lauderdale – contea del Tennessee
Lauderdale Lakes – città statunitense in Florida
Lauderdale-by-the-Sea – città statunitense in Florida
North Lauderdale – città statunitense in Florida

Cinema
Lauderdale – film del 1989 diretto da Bill Milling

Persone
John Maitland, I duca di Lauderdale – duca britannico
Priest Lauderdale – cestista statunitense